Miami Open 2016 (kobiety)
 Miami Open 2016 (mężczyźni)